Бєлікова — жіноча форма прізвища Бєліков.

 Бєлікова Інна Сергіївна — артистка драми Київського академічного театру юного глядача на Липках, заслужений артист України
 Бєлікова Лідія Іванівна (1939 — ?) — українська радянська діячка, новатор виробництва, апаратниця. Депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання.
 Бєлікова Ніна Іванівна (* 1961) — російська легкоатлетка, переможниця Чемпіонату Європи з кросу.
 Бєлікова Олександра Дем'янівна (1919—1989) — історик-архівіст, археограф, організатор архівної справи в Криму.
 Бєлікова Тамара Григорівна (* 1942) — доярка радгоспу, Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

жіночі форми прізвищ